Megalomphalus adamsii är en snäckart som först beskrevs av P. Fischer 1857.  Megalomphalus adamsii ingår i släktet Megalomphalus och familjen Vanikoridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
adamsii